Okręty US Navy o nazwie USS  "Varuna", pochodzącej od hinduistycznego boga oceanów i rzek - Waruny.
Pierwszy "Varuna" był kanonierką o napędzie śrubowym, która została zwodowana w 1861 i zatopiona na skutek akcji wroga w kwietniu 1862.
Drugi "Varuna" (AGP-5) był tendrem łodzi motorowych przyjętym do służby w 1943 i wycofanym w 1946.
Varuna